Сен-Марте́н-ла-Гаре́нн, Сен-Мартен-ла-Ґаренн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 45 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 936,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мартен-ла-Гаренн, Офіційний сайт
 Сен-Мартен-ла-Гаренн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-ла-Гаренн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін